Мутация може да се отнася за:

 Мутация, като промяна на генетичната информация.
 Мутация (генетичен оператор), като оператор в генетичен алгоритъм.
 Мутация (лингвистика), като промяна на звуци в определени думи.
 Мутация (теория на възлите), като операция върху даден възел, използвана за създаване на нови.
 Промяна в полиморфен компютърен вирус с цел затрудняване разпознаването от антивирусни програми.